

Mitologia 
 Astidamia o Ippolita – personaggio della mitologia greca, figlia di Creteo e moglie di Acasto re di Iolco
 Astidamia – personaggio della mitologia greca, sorella di Augia re di Elide e Madre di Lepreo dei Cauconi
 Astidamia – personaggio della mitologia greca, madre di Ctesippo avuto da Eracle.
 Astidamia  – personaggio della mitologia greca, figlia di Strofio e Anassibia e sorella di Pilade
 Astidamia – personaggio della mitologia greca, figlia di Pelope ed Ippodamia, moglie di Alceo e madre di Anasso
 Astidamia  – personaggio della mitologia greca, figlia di Amintore re di Dolopia. Secondo quanto scrive Pindaro avrebbe generanto Tlepolemo con Eracle

Note